Die Roma Open 2011 waren die zehnte Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Rom. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 2. bis 7. Mai 2011 ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 30 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Im Vorfeld musste der an Position vier gesetzte Deutsche Andreas Beck aufgrund von Rückenproblemen seine Teilnahme zurückziehen. Für ihn rückte Bastian Knittel als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Im Einzel gewann der Italiener Simone Bolelli, der über eine Wildcard in das Hauptfeld rückte. Er setzte sich im Finale gegen den ungesetzten Argentinier Eduardo Schwank in drei Sätzen durchsetzte. Dies was der sechste Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der erste dieser Saison. Vorjahressieger Federico Delbonis aus Argentinien trat nicht zur Titelverteidigung an.

In der Doppelkonkurrenz konnte das Finale die ungesetzte kolumbianische Paarung bestehend aus Juan Sebastián Cabal und Robert Farah gegen die topgesetzten Santiago González aus Mexiko und Travis Rettenmaier aus den USA im Match-Tie-Break gewinnen. Dies war Cabals neunter und Farahs sechster Erfolg bei einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie ihrer beiden Karrieren. Es war ihr sechster gemeinsamer Titel und ihr dritter der Saison. Die Vorjahressieger Mario Ančić und Ivan Dodig aus Kroatien traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Rom